Il singolare del torneo di tennis ATP Taipei 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Gullikson che ha battuto in finale Ismail El Shafei 6-7, 7-5, 7-6, 6-4.

Teste di serie 
 Tim Gullikson (campione)
 Colin Dibley (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Taipei 1977